Korea K-Pop Hot 100 — музыкальный хит-парад синглов Кореи. Хит-парад был запущен журналом Billboard и его региональным изданием Billboard Korea 25 августа 2011 года. Хит-парад составляется на основе подсчёта цифровых продаж музыкальных синглов в Южной Корее

Директор по музыкальным чартам Billboard Сильвио Пьетролуонго заявил, что «запуск Billboard K-Pop Hot 100 chart — важный этап, поскольку чарт предоставит корейскому музыкальному рынку, по нашему мнению, самый точный и релевантный рейтинг песен». Также он добавил, что компания рада появлению в Корее «всемирно узнаваемой марки Hot 100» и в дальнейшем планируется появление новых корейских хит-парадов в рамках Billboard.

Первым синглом № 1 в истории хит-парада стала песня «So Cool» группы Sistar (25 августа 2011).

Хит-парад прекратил публиковаться на сайте Billboard c 17 мая 2014 года, а 16 июля вышел последний выпуск чарта в корейской версии Billboard. По словам Гари Траста, ответственного за чарты в Billboard, хит-парад не прекратил существование, перерыв в функционировании чарта временный, за это время механизм его функционирования будет переработан.

В конце мая 2017 года функционирование чарта возобновилось; выпуски хит-парада стали появляться на сайте Billboard c 20 декабря 2017 года вместе перезапуском сайта Billboard Korea на Billboard.co.kr.

Достижения артистов

Исполнители с большинством хитов номер один

Исполнители с большинством недель на первом месте (все песни)

Исполнители с наибольшим количеством дебютов номер один (все песни)

Исполнители с большинством песен в первой десятке за ту же неделю

Достижения по песням

Дебют номер один в чарте

Песни с большинством недель на первом месте

Песни с большинством недель в Топ-10 (2011–2014)

Итоги года 

Source:

Комментарии

Примечания

Ссылки 
Korea K-Pop Hot 100

Чарты Billboard
Хит-парады Республики Корея
Появились в 2011 году в Республике Корея